Ряза́нов () — русская фамилия. Происхождение фамилии — от искажённого и переосмысленного резаный, то есть воин, получивший ранение в бою.

Известные носители 
 
 
 Рязанов, Аникий Терентьевич (1800—1857) — екатеринбургский купец и городской голова.
 
 Рязанов, Виктор Тимофеевич (1949—2020) — российский экономист.
 
 Рязанов, Давид Борисович (1870—1938) — российский революционер, учёный-марксовед.
 Резанов (Рязанов), Евсевий Дмитриевич — русский воевода Смутного времени.
 
 Рязанов, Михаил Геннадьевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Рязанов, Николай Николаевич (1938—1993) — советский футболист.
 Рязанов, Пётр Борисович (1899—1942) — русский советский композитор и музыковед.
 Рязанов, Фёдор Фёдорович (1900—1981) — советский государственный и хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Рязанов, Эльдар Александрович (1927—2015) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист.
 
 Рязанов, Яким Меркурьевич (1775—1849) — екатеринбургский купец, бургомистр и городской голова.



См. также 
 Резанов

Примечания